Пинилья ():
 Пинилья, Викентий (1870—1936) — католический блаженный.
 Пинилья, Маурисио (род. 1984) — чилийский футболист, нападающий клуба «Кальяри».
 Пинилья, Рамиро (1923—2014) — испанский писатель.
 Пинилья, Филипе (род. 1997) — чилийский футболист, играющий на позиции нападающий.